Heikinheimo är ett finskt efternamn, förfinskat från Heikel, och kan avse:

Eva Heikinheimo (1887–1955), riksdagsledamot
Ilmari Heikinheimo (1891–1966), litteraturvetare
Kaarina Heikinheimo (född 1946), textilkonstnär
Lasse Heikinheimo (1917–2000), skogsvetare
Maija Heikinheimo (1908–1963), inredningsarkitekt
Seppo Heikinheimo (1938–1997), musikvetare och författare 

Finska efternamn